Чехия на зимних Паралимпийских играх 2014 года представлена 18-ю спортсменами в двух видах спорта.

Состав сборной и результаты выступлений

Горнолыжный спорт

Следж-хоккей 

Состав

Результаты
Группа A

Ссылки 
 Состав сборной на официальном сайте Олимпийских игр
 Паралимпийский комитет Чехии

Страны на зимних Паралимпийских играх 2014 года